Застава М70А — сербский самозарядный пистолет, созданный на основе модели Zastava M57. На жаргоне известен как «Длинная девятка» ().

История 
После окончания Второй Мировой войны было принято решение о создании для вооружённых сил Югославии пистолета, не уступавшего по характеристикам советскому пистолету ТТ. В результате на фабрике «Црвена Застава» был разработан 7,62-мм пистолет Zastava M57, который был принят на вооружение в качестве стандартного пистолета югославской полиции и Югославской народной армии. Позднее на основе конструкции M57 была создана модель M70A.

М70 разрабатывался в качестве оружия для армейских офицеров и сотрудников полиции. От прототипа М70 отличался типом используемых патронов, конструкцией дульного тормоза и рукояткой. Пистолеты М70 были приняты на вооружение армии и полиции Югославии, а также поставлялись на экспорт (в том числе для коммерческой продажи в качестве гражданского оружия).

Хотя новые модели постепенно вытесняют М70 и M70A, эти пистолеты всё ещё сохраняются в некоторых подразделениях полиции и вооружённых сил.

Конструкция 
Первый вариант M57 не включал в себя классический тормоз, как у M70A. Пистолет заряжается в один приём и работает по принципу короткой отдачи ствола. В канале ствола — шесть нарезов.

Боевое применение 
Пистолеты М70 и М70А применялись в ходе вооружённых конфликтов на территории Югославии, в том числе в гражданской войне в Югославии.

Литература 
 А. Б. Жук. Энциклопедия стрелкового оружия: револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулемёты, автоматы. М., ООО «Издательство АСТ», «Воениздат», 2002. стр.497, 499

Ссылки 
 М57, М70 и М70А на сайту James.com
 М70А на сайте «Застава Оружие»

M70A
Пистолеты Сербии
Пистолеты Югославии